Варваринское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Варваринское сельское поселение — входит в Тамалинский район Пензенской области
 Варваринское сельское поселение — входит в Камско-Устьинский район Татарстана